Éléonore de Portugal (1211-1231), infante de Portugal, princesse du Danemark, épouse de Valdemar le Jeune ;
 Éléonore de Portugal (1328-1348), infante de Portugal, reine d'Aragon, épouse de Pierre IV le Cérémonieux ;
 Éléonore de Portugal (1434-1467), épouse de l'empereur Frédéric III du Saint-Empire ;
 Éléonore de Portugal (1458-1525), ou Éléonore de Viseu, reine de Portugal, épouse de Jean II de Portugal.

Histoire du Portugal
Homonymie dynastique